Династия Шах — правящая династия Непала с момента его объединения в 1768 году и до низложения монархии в 2008 году.

История 
Династию основал Притхви Нараян, объединив Непал. Существует легенда, что над династией тяготело проклятие, наложенное на её основателя. Практически на всем протяжении её правления в Непале постоянно шла борьба за власть. С 1847 по 1951 годы Непалом фактически правила династия Рана. Радикальные меры последних королей привели к тому, что страна пришла к нестабильности, а в 2001 году король Бирендра был убит его сыном и наследником Дипендрой. Данное событие сильно подорвало авторитет непальской монархии, которая окончательно была отменена в 2008 году.

Список королей Непала 
 Притхви Нараян Шах Дева (27 декабря 1722 — 11 января 1775), первый король из династии Шах (25 сентября 1768 — 11 января 1775)
 Пратап Сингх Шах Дева (16 апреля 1751 — 17 ноября 1777, второй король (11 января 1775 — 17 ноября 1777), старший сын предыдущего
 Рана Бахадур Шах Дева (25 мая 1775 — 25 апреля 1806), третий король (17 ноября 1777 — 23 марта 1799), второй сын предыдущего
 Раджендра Лакшми (Раджендра Раджья Лакшми Деви) (? — 13 июля 1785), королева-регентша (17 ноября 1777 — 31 августа 1778), вдова Пратапа Сингха и мать Раны Бахадура
 Бахадур Шах (16 июня 1757 — 24 июня 1797), принц-регент (31 августа 1778 — 20 июня 1779), младший сын Притхви Нараяна Шаха
 Ранджендра Лакшми (Раджендра Раджья Лакшми Деви) (? — 13 июля 1785), регентша (20 июня 1779 — 13 июля 1785)
 Бахадур Шах (16 июня 1757 — 24 июня 1797), принц-регент (13 июля 1785 — 6 июня 1794), младший сын Притхви Нараяна Шаха
 Гирван Юддха Бикрам Шах Дева (19 октября 1797 — 20 ноября 1816), четвёртый король (23 марта 1799 — 20 ноября 1816), сын Раны Бахадура Шаха
 Раджешвари Деви (Шри Видья Лакшми Деви) (? — 5 мая 1806), королева-регентша (23 марта 1799 — апрель 1800), первая жена Раны Бахадура Шаха
 Субарна Прабха Деви (ок. 1779—1806), королева-регентша (апрель 1800 — февраль 1803), вторая жена Раны Бахадура Шаха
 Раджешвари Деви (Шри Видья Лакшми Деви) (? — 5 мая 1806), королева-регентша (февраль 1803—1804), первая жена Раны Бахадура Шаха
 Рана Бахадур Шах Дева (25 мая 1775 — 25 апреля 1806), регент (1804 — 25 апреля 1806), второй сын короля Пратапа Сингха
 Лалит Трипура Сундари (1794 — 6 апреля 1832), королева-регентша (25 апреля 1806 — 6 апреля 1832), младшая жена Раны Бахадура Шаха
 Раджендра Бикрам Шах Дева (3 декабря 1813 — 10 июля 1881), пятый король (20 ноября 1816 — 12 мая 1847), второй сын Гирвана Юддхи Бикрама Шаха
 Раджья Лакшми Деви (ок. 1814 — до 1900), королева-регентша (5 января 1843 — ноябрь 1846), младшая жена Раджендры Бикрама Шаха
 Сурендра Бикрам Шах Дева (20 октября 1829 — 17 мая 1881), шестой король (12 мая 1847 — 17 мая 1881), старший сын Раджендры Бикрама Шаха от первого брака
 Притхви Бир Бикрам Шах Дева (8 августа 1875 — 11 декабря 1911), седьмой король (17 мая 1881 — 11 декабря 1911), внук Сурендры
 Лалит Раджья Лакшми Деви (? — ?), регентша (17 мая 1881 — 8 августа 1893), мать Притхви Бира Бикарама Шаха
 Трибхуван Бир Бикрам Шах Дева (30 июня 1906 — 13 марта 1955), 8-й король (11 декабря 1911 — 7 ноября 1950), единственный сын Притхви
 Ревати Раман Раджья Лакшми Деви (1878—1925), королева-регентша (с 11 декабря 1911), мать предыдущего
 Гьянендра Бир Бикрам Шах Дева (род. 7 июля 1947), король (первое правление, 7 ноября 1950 — 7 января 1951), второй сын короля Махендры
 Трибхувана Бир Биркам Шах Дева (30 июня 1906 — 13 марта 1955), король (второе правление, 7 января 1951 — 13 марта 1955), единственный сын Притхви Бира Бикрама Шаха
 Махендра Бир Бикрам Шах Дева (11 июня 1920 — 31 января 1972), 9-й король (13 марта 1955 — 31 января 1972), старший сын предыдущего
 Бирендра Бир Бикрам Шах Дева (28 декабря 1945 — 1 июня 2001), 10-й король (31 января 1972 — 1 июня 2001), старший сын короля Махендры
 Дипендра Бир Бикрам Шах Дева (27 июня 1971 — 4 июня 2001), король (1—4 июня 2001), старший сын короля Бирендры
 Гьянендра Бир Бикрам Шах Дева (род. 7 июля 1947), последний король из династии Шах (второе правление, 4 июня 2001 — 8 мая 2008), второй сын короля Махендры и младший брат короля Бирендры.

Галерея

См. также 
 Горакшья Лакшми

Ссылки 
 NEPAL. BRIEF HISTORY
 The Royal House of Shah. GENEALOGY

Источники 
 Gregson J. «Massacre at the palace; the doomed royal dynasty of Nepal.» 2002.

Политика Непала